Contea di Allegany o Allegany County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Allegany (Maryland)
 Contea di Allegany (New York)